Южноамериканска конфедерация по волейбол (Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV)) е организация, която обединява волейболните федерации на всички страни от Южна Америка и защитава техните интереси.

Тя е най-старата континентална волейболна федерация. Създадена е в Буенос Айрес през 1946 г. Централата на организацията се намира в Рио де Жанейро, Бразилия.

Федерации

Външни препратки 
 BGVolley 
 Официална страница

Волейболни конфедерации
Спорт в Южна Америка
Организации в Рио де Жанейро
История на Буенос Айрес
Основани в Аржентина през 1946 година